Фаузия (, род. 5 июля 2000, Касабланка, Марокко) — канадская певица и автор песен марокканского происхождения.

Биография 
Певица Фаузия родилась в городе Касабланка 5 июля 2000 года. У неё есть старшая сестра Самия. В возрасте пяти лет певица вместе с семьей переехала в провинцию Манитоба в Канаде. Фаузия свободно говорит на трех языках: английском, французском и арабском.

Карьера 
В пятнадцать лет Фаузия получила сразу несколько наград на музыкальном конкурсе La Chicane Éléctrique. В том же возрасте она начала выкладывать на YouTube каверы и свои песни. Вскоре на талант певицы обратило внимание букинг-агентство Paradigm Talent Agency.

В 2017 году она была удостоена Гран-при в музыкальном конкурсе Nashville Only Unsigned. В том же году она записала песню с канадским певцом Мэттом Еппом. Песня «The Sound» получила награду в Международном конкурсе сочинения песен. Фаузия также выступала с Виннипегским симфоническим оркестром на праздновании 150-летия Канады в Виннипеге.

у Фаузии есть золотая кнопка YouTube. 

7 октября 2022 Фаузия выпустила клип HABIBI (MY LOVE) . 

у Фаузии проходит тур под названием CITIZENS (Граждане) .

Дискография

Синглы 

 «My Heart's Grave» (2017)
 «Bad Dreams (Stripped)» (2018)
 «This Mountain» (2018)
 «Exothermic (Piano Version)» (2019)
 «Born Without a Heart» (2019)
 «You Don't Even Know Me» (2019)
 «Tears Of Gold» (2019)
 «The Road» (2020)
 «Wake Me Up When It's Over» (2020)
 «Secrets» (2020)
 «How It All Works Out» (2020)
«Minefields» (2020)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы Канады